Mengyang bezeichnet:

 Mengyang (Jinghong) (勐养镇), Großgemeinde der Stadt Jinghong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Mengyang (Lianghe) (勐养镇), Großgemeinde im Kreis Lianghe in der chinesischen Provinz Yunnan
 Mengyang (Mingshan) (蒙阳镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Mingshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Mengyang (Pengzhou) (濛阳镇), Großgemeinde der Stadt Pengzhou in der chinesischen Provinz Sichuan